

Informatica 
 Talk  – programma di chat in ambiente Unix
 Google Talk  – servizio di instant messaging e VoIP offerto da Google

Musica 
 Talk Talk – gruppo musicale britannico
 Talk – album degli Yes del 1994
 Talk – singolo dei Coldplay del 2005, dall'album X&Y
 Talk – singolo di DJ Snake del 2016
 Talk – singolo di Khalid del 2019

Altro 
 Talk  – film del 1994 diretto da Susan Lambert
 Talk –  rivista statunitense pubblicata dal 1999 al 2002
 Talk – abbreviazione di talk show, genere di programmi televisivi che privilegiano le conversazioni e i dibattiti.